Jambul Jighauri, né le  à Tbilissi, est un footballeur international géorgien. Il évolue au poste de milieu offensif au Grenoble Foot 38.

Biographie

En club 
Formé au FC Dinamo Tbilissi, il y joue entre 2011 et 2016, entrecoupé d'un prêt au FC Chikhura Sachkhere entre  et .
Il évolue lors de l'année civile 2017 au FK Vardar Skopje en République de Macédoine, puis lors du premier semestre 2018 au FC Ordabasy Chymkent au Kazakhstan, en prêt du FK Aktobe.

Le , il est transféré au Grenoble Foot 38 en signant un contrat de deux ans.

En équipe nationale 
Jambul obtient sa première sélection avec la Géorgie, le , face à la Slovaquie (défaite 3-1 à Wels).

Par la suite, il joue six matchs rentrant dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018.

Statistiques

En club

Palmarès 
  FC Dinamo Tbilissi
 Champion de Géorgie en 2013 et 2016.
 Vainqueur de la Supercoupe de Géorgie en 2015.
 Vainqueur de la Coupe de Géorgie en 2015 et 2016.

  FC Chikhura Sachkhere
 Vainqueur de la Supercoupe de Géorgie en 2013.

  FK Vardar Skopje
 Champion de Macédoine en 2017.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international géorgien
Joueur du SK Dinamo Tbilissi
Joueur du Vardar Skopje
Joueur de l'Ordabasy Chymkent
Joueur du Grenoble Foot 38
Naissance en juillet 1992
Naissance à Tbilissi